Miejscowości w USA:
 Spanish Lake – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Spanish Lake (ang. Spanish Lake Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis